Кривохатский — фамилия.

 Кривохатский, Виктор Анатольевич (1954—2021) — советский и российский энтомолог.
 Кривохатский, Игорь Николаевич (1922—1999) — советский и украинский режиссёр-документалист.